Chris Tierney ist der Name folgender Personen:

* Chris Tierney (Fußballspieler) (* 1986), US-amerikanischer Fußballspieler 
 Chris Tierney (Eishockeyspieler) (* 1994), kanadischer Eishockeyspieler